Керси — многозначное наименование. Возможные значения:

 Графство Керси — феодальное владение на юге Франции.
 Керси — плато на юго-западе Франции, расположенное между Гароннской низменностью и Центральным Французским массивом.
 Керси — историческое приспособление, сеть, специально предназначенная для ловли сомов.
 Керси - город в английском графстве Суффолк.

Персоналии 
 Керси, Боб — американский тренер по лёгкой атлетике, муж и тренер Джекки Джойнер-Керси.
 Керси, Джером (1962—2015) — американский профессиональный баскетболист.
 Керси, Джон (1616—1677) — английский математик.
 Джойнер-Керси, Джекки (род. 1962) — американская легкоатлетка.